Зла́тева — женская форма фамилии . 

 Известные носительницы 
 Златева, Светла (род. 1952) — болгарская легкоатлетка, специализировавшаяся в беге на средние дистанции.
 Златева, Станка (род. 1983) — болгарская спортсменка, борец вольного стиля, призёр Олимпийских игр (2008, 2012).